

Personnalités 
 Chaval, pseudonyme d'Yvan Le Louarn, dessinateur humoriste français.

Géographie 
  : Chaval est une commune de l'État brésilien du Ceará.